Nicolas de Préville (ur. 8 stycznia 1991 w Chambray-lès-Tours) – francuski piłkarz występujący na pozycji napastnik we francuskim klubie FC Metz.

Kariera klubowa 
Wychowanek FC Istres, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Stade de Reims oraz KV Oostende. 2 lipca 2017 roku podpisał 4-letni kontrakt z pierwszoligowym Lille OSC. Następnie w latach 2017-2021 występował w Girondins Bordeaux, a w 2021 przeszedł do FC Metz.

Stan na: koniec sezonu 2020/2021

Bibliografia 
  

Francuscy piłkarze
Piłkarze FC Istres
Piłkarze Stade de Reims
Piłkarze KV Oostende
Piłkarze Lille OSC
Piłkarze Girondins Bordeaux
Piłkarze FC Metz
Urodzeni w 1989